Action Directe kan syfta på

 Action Directe (organisation) – en fransk terrorgrupp
 Action Directe (klättring) – en klättringsled